Zhan Beleniouk (en , Jan Vensanovytch Beleniouk; en ), est un lutteur ukrainien né le  à Kiev, spécialisé dans la lutte gréco-romaine. Il est aussi un homme politique.

Biographie 
Il naît à Kiev d'une mère ukrainienne et d’un père rwandais, Vincent Ndagijimana, pilote de l'armée rwandaise qui meurt accidentellement dans son pays alors que Jean Beleniouk est encore enfant.

Zhan Beleniouk est diplômé d'un master de psychologie de l' de Kiev, et diplômé en management de l'Académie interrégionale de gestion personnelle. Il travaille comme instructeur au club CSKA Kiev et est lieutenant de l'Armée ukrainienne et affirme qu'il ambitionne de devenir général. 

Il est médaillé d'argent aux Jeux olympiques d'été de 2016 en moins de 85 kilos.
Il est aussi sacré champion d'Europe en 2014 et 2016 et champion du monde de lutte gréco-romaine en 2015  dans la catégorie des moins de 85 kg.

Il est élu député aux élections législatives ukrainiennes de 2019 sous l'étiquette du parti présidentiel Serviteur du peuple.

Palmarès

Jeux olympiques 
  Médaille d'or en lutte gréco-romaine dans la catégorie des moins de  en 2020 à Tokyo
  Médaille d'argent en lutte gréco-romaine dans la catégorie des moins de  en 2016 à Rio de Janeiro

Championnats du monde 
  Médaille d'or en lutte gréco-romaine dans la catégorie des moins de  en 2019 à Noursoultan
  Médaille d'or en lutte gréco-romaine dans la catégorie des moins de  en 2015 à Las Vegas
  Médaille d'argent en lutte gréco-romaine dans la catégorie des moins de  en 2018 à Budapest
  Médaille de bronze en lutte gréco-romaine dans la catégorie des moins de  en 2014 à Tachkent

Championnats d'Europe 
  Médaille d'or en lutte gréco-romaine dans la catégorie des moins de  en 2019 à Bucarest
  Médaille d'or en lutte gréco-romaine dans la catégorie des moins de  en 2016 à Riga
  Médaille d'or en lutte gréco-romaine dans la catégorie des moins de  en 2014 à Vantaa
  Médaille de bronze en lutte gréco-romaine dans la catégorie des moins de  en 2012 à Belgrade
  Médaille de bronze en lutte gréco-romaine dans la catégorie des moins de  en 2021 à Varsovie

Jeux européens 
  Médaille d'or en lutte gréco-romaine dans la catégorie des moins de  en 2019 à Minsk
  Médaille d'argent en lutte gréco-romaine dans la catégorie des moins de  en 2015 à Bakou

Universiade 
  Médaille de bronze en lutte gréco-romaine dans la catégorie des moins de  en 2013 à Kazan

Notes et références

Liens externes 

Naissance en janvier 1991
Naissance à Kiev
Naissance en RSS d'Ukraine
Lutteur ukrainien
Champion du monde de lutte
Champion d'Europe de lutte
Lutteur aux Jeux olympiques d'été de 2016
Lutteur aux Jeux olympiques d'été de 2020
Champion olympique de lutte
Champion olympique ukrainien
Médaillé d'argent olympique ukrainien
Médaillé d'or aux Jeux européens
Personnalité politique ukrainienne